Горбуши — название нескольких населённых пунктов:
 Горбуши — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Горбуши — деревня в Руднянском районе Смоленской области.